Карповцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Карповцы — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
 Карповцы — деревня в Волковысском районе Гродненской области.

Украина 
 Карповцы — село в Чудновском районе Житомирской области.
 Карповцы — село в Старосинявском районе Хмельницкой области.
 Карповцы — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.